Ганнисон () — англоязычный топоним: 
 Ганнисон — река в США, в юго-западной части штата Колорадо.
 Ганнисон — административно-территориальный округ в штате Индиана, США.
 Ганнисон — национальный лес на западе штата Колорадо, США.